72-й чемпионат Италии прошёл в Турине с 30 октября по 10 ноября 2012 года.

 Категория: 9-я (средний рейтинг: 2475).

Таблица

Ссылки 
 
 72° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2012 год в шахматах
Октябрь 2012 года
Ноябрь 2012 года
Спорт в Италии в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Турине